|-
|(46501)||2616 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,364|| align=right|0,042|| align=right|5,43|| align=right|3,634||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46502)||3084 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,154|| align=right|0,164|| align=right|0,99|| align=right|3,161||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46503)||3191 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,114|| align=right|7,40|| align=right|3,633||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46504)||3194 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,120|| align=right|6,64|| align=right|3,750||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46505)||3195 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,641|| align=right|0,170|| align=right|11,19|| align=right|4,292||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46506)||3387 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,157|| align=right|0,209|| align=right|1,65|| align=right|3,167||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46507)||3479 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,289|| align=right|4,12|| align=right|4,165||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46508)||3554 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,061|| align=right|9,01|| align=right|5,142||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46509)||4149 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,195|| align=right|2,94|| align=right|3,617||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46510)||4323 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,057|| align=right|6,02|| align=right|3,634||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46511)||4356 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,096|| align=right|11,13|| align=right|5,175||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46512)||1951 QD|| align=right|14,0|| align=right|2,802|| align=right|0,229|| align=right|8,67|| align=right|4,689||MBA||31. avgust 1951||Mount Wilson||L. E. Cunningham
|-
|(46513)||1972 FC|| align=right|15,5|| align=right|1,911|| align=right|0,070|| align=right|22,00|| align=right|2,641||MBA||16. marec 1972||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|46514 Lasswitz||1977 JA|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,203|| align=right|23,82|| align=right|3,505||MBA||15. maj 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(46515)||1978 VW5|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,211|| align=right|2,20|| align=right|3,488||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46516)||1978 VQ6|| align=right|14,5|| align=right|2,931|| align=right|0,072|| align=right|2,22|| align=right|5,018||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46517)||1978 VM7|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,287|| align=right|6,46|| align=right|4,048||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46518)||1978 VH10|| align=right|14,3|| align=right|2,920|| align=right|0,066|| align=right|3,16|| align=right|4,988||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46519)||1979 ME3|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,131|| align=right|6,20|| align=right|5,722||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46520)||1979 MJ3|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,037|| align=right|5,43|| align=right|4,517||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46521)||1979 MM7|| align=right|16,8|| align=right|2,201|| align=right|0,189|| align=right|3,47|| align=right|3,265||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46522)||1979 MS7|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,132|| align=right|4,48|| align=right|4,549||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(46523)||1979 OH10|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,090|| align=right|12,11|| align=right|5,576||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46524)||1979 QH2|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,191|| align=right|1,50|| align=right|4,600||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(46525)||1980 UG1|| align=right|14,1|| align=right|2,682|| align=right|0,277|| align=right|12,21|| align=right|4,391||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(46526)||1981 EN5|| align=right|15,5|| align=right|2,481|| align=right|0,096|| align=right|5,17|| align=right|3,906||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46527)||1981 EE7|| align=right|16,6|| align=right|2,255|| align=right|0,194|| align=right|6,18|| align=right|3,386||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46528)||1981 EB8|| align=right|14,7|| align=right|2,461|| align=right|0,163|| align=right|7,64|| align=right|3,860||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46529)||1981 ED9|| align=right|15,6|| align=right|2,206|| align=right|0,107|| align=right|4,39|| align=right|3,276||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46530)||1981 EE10|| align=right|16,1|| align=right|2,234|| align=right|0,120|| align=right|2,97|| align=right|3,338||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46531)||1981 EV11|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,051|| align=right|7,40|| align=right|3,327||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46532)||1981 EN13|| align=right|14,8|| align=right|2,224|| align=right|0,082|| align=right|4,37|| align=right|3,315||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46533)||1981 EO23|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,107|| align=right|0,98|| align=right|3,287||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46534)||1981 EU27|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,258|| align=right|6,16|| align=right|3,407||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46535)||1981 EB36|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|3,854||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46536)||1981 EJ40|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,325|| align=right|32,64|| align=right|4,636||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46537)||1981 EV45|| align=right|14,9|| align=right|2,910|| align=right|0,167|| align=right|2,65|| align=right|4,962||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(46538)||1981 UC26|| align=right|13,1|| align=right|3,068|| align=right|0,119|| align=right|3,81|| align=right|5,373||MBA||25. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(46539)||1982 UE12|| align=right|13,9|| align=right|2,518|| align=right|0,022|| align=right|9,79|| align=right|3,994||MBA||24. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(46540)||1983 LD|| align=right|14,7|| align=right|1,914|| align=right|0,040|| align=right|18,99|| align=right|2,648||MBA||13. junij 1983||Observatorij Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|(46541)||1984 SM6|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,143|| align=right|11,95|| align=right|5,115||MBA||23. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46542)||1987 AD|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,208|| align=right|29,79|| align=right|4,134||MBA||4. januar 1987||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(46543)||1987 DL6|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,136|| align=right|7,34|| align=right|3,484||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46544)||1988 QO|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,252|| align=right|3,56|| align=right|3,478||MBA||19. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46545)||1988 RY12|| align=right|14,2|| align=right|2,810|| align=right|0,154|| align=right|2,54|| align=right|4,709||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(46546)||1988 VM5|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,277|| align=right|2,21|| align=right|4,598||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(46547)||1989 GE3|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,197|| align=right|3,63|| align=right|5,378||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46548)||1989 SK1|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,222|| align=right|4,62|| align=right|4,393||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46549)||1989 SA2|| align=right|14,3|| align=right|2,706|| align=right|0,170|| align=right|6,41|| align=right|4,451||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46550)||1989 SZ13|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,090|| align=right|11,77|| align=right|4,476||MBA||26. september 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(46551)||1989 TC4|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,178|| align=right|2,34|| align=right|4,356||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46552)||1990 RM1|| align=right|14,3|| align=right|2,641|| align=right|0,192|| align=right|13,18|| align=right|4,291||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(46553)||1990 RW14|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,255|| align=right|4,80|| align=right|4,065||MBA||14. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46554)||1990 SZ8|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,146|| align=right|8,21|| align=right|5,131||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46555)||1990 VH3|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,273|| align=right|3,57|| align=right|4,154||MBA||11. november 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(46556)||1991 FU3|| align=right|15,1|| align=right|2,196|| align=right|0,077|| align=right|4,76|| align=right|3,255||MBA||22. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46557)||1991 FW3|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,013|| align=right|5,30|| align=right|4,555||MBA||22. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(46558)||1991 GY5|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,136|| align=right|6,46|| align=right|3,363||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46559)||1991 PC1|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,067|| align=right|18,53|| align=right|2,699||MBA||15. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(46560)||1991 PZ1|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,216|| align=right|1,73|| align=right|3,593||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46561)||1991 RQ|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,272|| align=right|13,02|| align=right|3,644||MBA||7. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(46562)||1991 RV|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,237|| align=right|2,94|| align=right|3,636||MBA||7. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|46563 Oken||1991 RY3|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,190|| align=right|19,53|| align=right|5,453||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(46564)||1991 RA11|| align=right|11,6|| align=right|3,192|| align=right|0,126|| align=right|17,18|| align=right|5,701||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(46565)||1991 RF17|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|7,21|| align=right|3,693||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(46566)||1991 RW21|| align=right|14,2|| align=right|2,423|| align=right|0,257|| align=right|9,87|| align=right|3,771||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(46567)||1991 RV23|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,113|| align=right|7,23|| align=right|3,579||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|46568 Stevenlee||1991 SL|| align=right|14,9|| align=right|1,964|| align=right|0,100|| align=right|19,15|| align=right|2,751||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46569)||1991 SY1|| align=right|14,4|| align=right|2,384|| align=right|0,218|| align=right|9,31|| align=right|3,681||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(46570)||1991 TK8|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,132|| align=right|6,08|| align=right|3,581||MBA||1. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46571)||1991 VG1|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,273|| align=right|5,99|| align=right|3,680||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46572)||1991 VA5|| align=right|13,5|| align=right|2,442|| align=right|0,175|| align=right|14,45|| align=right|3,816||MBA||4. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(46573)||1992 AJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,523|| align=right|0,108|| align=right|5,07|| align=right|4,006||MBA||10. januar 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(46574)||1992 DE8|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,188|| align=right|3,09|| align=right|4,426||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46575)||1992 DS9|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,164|| align=right|14,64|| align=right|4,170||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46576)||1992 EP10|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,049|| align=right|14,78|| align=right|4,033||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46577)||1992 EK12|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,140|| align=right|11,96|| align=right|4,019||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46578)||1992 EC14|| align=right|15,3|| align=right|2,684|| align=right|0,170|| align=right|2,80|| align=right|4,397||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46579)||1992 EA26|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,156|| align=right|10,50|| align=right|4,137||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(46580)||1992 GC|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,131|| align=right|13,67|| align=right|4,338||MBA||2. april 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(46581)||1992 OK2|| align=right|14,0|| align=right|2,872|| align=right|0,264|| align=right|14,04|| align=right|4,867||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46582)||1992 RR3|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,142|| align=right|6,34|| align=right|3,310||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46583)||1992 RW3|| align=right|14,9|| align=right|2,920|| align=right|0,074|| align=right|0,78|| align=right|4,989||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46584)||1992 RN6|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,116|| align=right|10,29|| align=right|5,127||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46585)||1992 RD7|| align=right|13,8|| align=right|2,945|| align=right|0,015|| align=right|3,09|| align=right|5,052||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46586)||1992 SH6|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,150|| align=right|5,19|| align=right|3,333||MBA||26. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46587)||1992 UJ1|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,209|| align=right|7,15|| align=right|3,365||MBA||22. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46588)||1992 WR|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,137|| align=right|5,67|| align=right|3,511||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46589)||1992 WU|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,180|| align=right|4,91|| align=right|3,344||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46590)||1992 WP1|| align=right|12,5|| align=right|3,059|| align=right|0,113|| align=right|12,91|| align=right|5,350||MBA||17. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46591)||1992 WS1|| align=right|13,0|| align=right|3,126|| align=right|0,178|| align=right|6,29|| align=right|5,526||MBA||18. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(46592)||1992 YP|| align=right|14,7|| align=right|2,283|| align=right|0,127|| align=right|5,54|| align=right|3,448||MBA||16. december 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(46593)||1992 YP1|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,077|| align=right|4,37|| align=right|3,498||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46594)||1992 YP3|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,157|| align=right|2,83|| align=right|5,739||MBA||24. december 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46595)||1992 YB4|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,207|| align=right|2,92|| align=right|3,567||MBA||29. december 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(46596)||1993 BD|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,139|| align=right|6,95|| align=right|3,556||MBA||16. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(46597)||1993 DK2|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,335|| align=right|28,09|| align=right|4,142||MBA||24. februar 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46598)||1993 FT2|| align=right|13,6|| align=right|2,331|| align=right|0,287|| align=right|21,05|| align=right|3,558||MBA||19. marec 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(46599)||1993 FP10|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,146|| align=right|3,23|| align=right|3,742||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46600)||1993 FG14|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,162|| align=right|8,39|| align=right|4,065||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46601)||1993 FV15|| align=right|15,3|| align=right|2,482|| align=right|0,023|| align=right|4,21|| align=right|3,909||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46602)||1993 FP34|| align=right|13,7|| align=right|3,229|| align=right|0,037|| align=right|6,83|| align=right|5,801||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46603)||1993 FY41|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,120|| align=right|1,91|| align=right|3,770||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46604)||1993 FH56|| align=right|15,9|| align=right|2,731|| align=right|0,020|| align=right|5,13|| align=right|4,513||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(46605)||1993 HQ1|| align=right|15,7|| align=right|1,977|| align=right|0,070|| align=right|19,12|| align=right|2,780||MBA||18. april 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46606)||1993 LK2|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,183|| align=right|6,75|| align=right|4,018||MBA||13. junij 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46607)||1993 OY12|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,077|| align=right|13,76|| align=right|4,120||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46608)||1993 RA2|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,325|| align=right|4,44|| align=right|4,320||MBA||12. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46609)||1993 SQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,188|| align=right|9,79|| align=right|4,491||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|46610 Bésixdouze||1993 TQ1|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,181|| align=right|2,41|| align=right|3,422||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46611)||1993 TH4|| align=right|14,1|| align=right|2,773|| align=right|0,105|| align=right|3,34|| align=right|4,617||MBA||8. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46612)||1993 TS16|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,036|| align=right|2,78|| align=right|4,668||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46613)||1993 TA17|| align=right|14,1|| align=right|2,807|| align=right|0,221|| align=right|7,52|| align=right|4,701||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46614)||1993 TV27|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,043|| align=right|2,53|| align=right|4,463||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46615)||1993 TT32|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,039|| align=right|4,09|| align=right|4,943||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46616)||1994 AM|| align=right|12,8|| align=right|3,124|| align=right|0,205|| align=right|14,65|| align=right|5,522||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46617)||1994 BD1|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,146|| align=right|6,47|| align=right|3,260||MBA||19. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46618)||1994 CF16|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,082|| align=right|8,18|| align=right|5,595||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46619)||1994 CR16|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,156|| align=right|2,63|| align=right|3,590||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46620)||1994 EL1|| align=right|14,3|| align=right|2,189|| align=right|0,139|| align=right|4,94|| align=right|3,239||MBA||6. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46621)||1994 EC7|| align=right|15,2|| align=right|2,249|| align=right|0,113|| align=right|5,80|| align=right|3,372||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46622)||1994 EF7|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,089|| align=right|5,73|| align=right|3,502||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46623)||1994 GV10|| align=right|14,7|| align=right|2,340|| align=right|0,139|| align=right|9,99|| align=right|3,578||MBA||14. april 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(46624)||1994 JV4|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,175|| align=right|0,89|| align=right|3,408||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46625)||1994 LM|| align=right|16,0|| align=right|1,919|| align=right|0,051|| align=right|19,83|| align=right|2,658||MBA||5. junij 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46626)||1994 PL23|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,151|| align=right|1,23|| align=right|4,039||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46627)||1994 PG24|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,152|| align=right|1,78|| align=right|3,723||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46628)||1994 PD27|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,160|| align=right|9,92|| align=right|4,040||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46629)||1994 PS38|| align=right|13,0|| align=right|3,961|| align=right|0,242|| align=right|1,71|| align=right|7,881||HLD||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46630)||1994 SA11|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,103|| align=right|1,24|| align=right|4,173||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46631)||1994 TQ3|| align=right|13,0|| align=right|2,533|| align=right|0,120|| align=right|12,92|| align=right|4,031||MBA||5. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46632)||1994 TN15|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,108|| align=right|1,26|| align=right|4,081||MBA||14. oktober 1994||Kiso||Kiso
|-
|(46633)||1994 VH1|| align=right|14,1|| align=right|2,635|| align=right|0,062|| align=right|4,11|| align=right|4,276||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46634)||1994 VR2|| align=right|13,1|| align=right|2,546|| align=right|0,096|| align=right|12,92|| align=right|4,062||MBA||1. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46635)||1994 WK2|| align=right|13,2|| align=right|2,732|| align=right|0,225|| align=right|9,79|| align=right|4,516||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46636)||1994 WD3|| align=right|14,5|| align=right|2,631|| align=right|0,169|| align=right|13,58|| align=right|4,268||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46637)||1994 WJ12|| align=right|13,3|| align=right|2,535|| align=right|0,230|| align=right|9,04|| align=right|4,037||MBA||27. november 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(46638)||1995 BO3|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,184|| align=right|3,93|| align=right|4,362||MBA||31. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46639)||1995 BN4|| align=right|13,3|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|10,80|| align=right|4,398||MBA||28. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46640)||1995 DU|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,041|| align=right|10,10|| align=right|5,133||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46641)||1995 EY|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,276|| align=right|4,48|| align=right|4,276||MBA||5. marec 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(46642)||1995 FU4|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,053|| align=right|11,67|| align=right|5,120||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|46643 Yanase||1995 KM|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,087|| align=right|10,11|| align=right|5,145||MBA||23. maj 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(46644)||1995 OF|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,134|| align=right|6,11|| align=right|3,495||MBA||19. julij 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(46645)||1995 OP1|| align=right|14,1|| align=right|2,942|| align=right|0,125|| align=right|4,57|| align=right|5,045||MBA||19. julij 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46646)||1995 OC8|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,192|| align=right|3,94|| align=right|3,368||MBA||25. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46647)||1995 QP3|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,194|| align=right|5,36|| align=right|3,483||MBA||28. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(46648)||1995 SY|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,096|| align=right|5,21|| align=right|3,558||MBA||22. september 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(46649)||1995 SN4|| align=right|14,4|| align=right|2,253|| align=right|0,144|| align=right|5,27|| align=right|3,380||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(46650)||1995 SR19|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,169|| align=right|2,51|| align=right|3,687||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46651)||1995 SV26|| align=right|16,6|| align=right|2,370|| align=right|0,193|| align=right|2,10|| align=right|3,648||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46652)||1995 SV30|| align=right|16,4|| align=right|2,780|| align=right|0,161|| align=right|4,53|| align=right|4,633||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46653)||1995 SE33|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,139|| align=right|6,92|| align=right|3,425||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46654)||1995 UB8|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,124|| align=right|4,15|| align=right|3,565||MBA||26. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(46655)||1995 UR9|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,103|| align=right|5,06|| align=right|3,691||MBA||16. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46656)||1995 WT6|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,115|| align=right|5,24|| align=right|3,708||MBA||28. november 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(46657)||1995 WM17|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,209|| align=right|2,42|| align=right|3,648||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46658)||1995 YH12|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,170|| align=right|3,12|| align=right|3,688||MBA||19. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46659)||1996 BB5|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,161|| align=right|7,02|| align=right|4,455||MBA||16. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46660)||1996 BM17|| align=right|14,6|| align=right|2,521|| align=right|0,132|| align=right|4,93|| align=right|4,001||MBA||25. januar 1996||Socorro, Nova Mehika||Socorro, Nova Mehika
|-
|(46661)||1996 CP1|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,118|| align=right|6,58|| align=right|4,078||MBA||12. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46662)||1996 DO|| align=right|14,3|| align=right|2,629|| align=right|0,118|| align=right|3,48|| align=right|4,262||MBA||19. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46663)||1996 DR2|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,069|| align=right|4,35|| align=right|4,277||MBA||26. februar 1996||Kleť||Klet
|-
|(46664)||1996 EK10|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,064|| align=right|3,22|| align=right|4,279||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46665)||1996 FD|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,130|| align=right|14,39|| align=right|4,080||MBA||16. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(46666)||1996 FX21|| align=right|14,8|| align=right|2,949|| align=right|0,061|| align=right|2,65|| align=right|5,064||MBA||24. marec 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46667)||1996 HM2|| align=right|14,0|| align=right|2,679|| align=right|0,144|| align=right|2,69|| align=right|4,384||MBA||18. april 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(46668)||1996 HM10|| align=right|14,0|| align=right|2,661|| align=right|0,223|| align=right|12,26|| align=right|4,340||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46669)||1996 LK|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,113|| align=right|13,06|| align=right|5,299||MBA||6. junij 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46670)||1996 NU|| align=right|12,4|| align=right|3,184|| align=right|0,082|| align=right|17,59|| align=right|5,681||MBA||15. julij 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(46671)||1996 NW3|| align=right|14,8|| align=right|3,209|| align=right|0,181|| align=right|0,05|| align=right|5,747||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46672)||1996 OA|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,121|| align=right|3,85|| align=right|5,464||MBA||16. julij 1996||Kleť||Klet
|-
|(46673)||1996 OL2|| align=right|13,9|| align=right|3,230|| align=right|0,158|| align=right|8,76|| align=right|5,805||MBA||23. julij 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(46674)||1996 PY8|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,070|| align=right|5,61|| align=right|5,454||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(46675)||1996 QO|| align=right|14,7|| align=right|3,152|| align=right|0,180|| align=right|2,81|| align=right|5,594||MBA||17. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(46676)||1996 RF29|| align=right|11,8|| align=right|5,229|| align=right|0,116|| align=right|11,46|| align=right|11,96||JUT||11. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(46677)||1996 TK6|| align=right|14,3|| align=right|3,145|| align=right|0,127|| align=right|11,26|| align=right|5,576||MBA||7. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46678)||1996 TZ8|| align=right|12,9|| align=right|3,218|| align=right|0,057|| align=right|20,60|| align=right|5,773||MBA||12. oktober 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(46679)||1996 TE30|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,126|| align=right|5,56|| align=right|3,267||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46680)||1996 YV|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,074|| align=right|4,96|| align=right|3,490||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46681)||1997 AN5|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,127|| align=right|5,66|| align=right|3,387||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46682)||1997 AV5|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,094|| align=right|3,48|| align=right|3,512||MBA||1. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46683)||1997 AK8|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,183|| align=right|3,71|| align=right|3,735||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46684)||1997 AX8|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,148|| align=right|4,95|| align=right|3,377||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46685)||1997 AG13|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,122|| align=right|6,52|| align=right|3,600||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46686)||1997 AS13|| align=right|15,8|| align=right|2,206|| align=right|0,162|| align=right|5,01|| align=right|3,277||MBA||10. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(46687)||1997 AP18|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,142|| align=right|3,12|| align=right|3,639||MBA||15. januar 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(46688)||1997 AB19|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,208|| align=right|2,19|| align=right|3,643||MBA||10. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46689)||1997 AL19|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,072|| align=right|6,18|| align=right|3,485||MBA||13. januar 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(46690)||1997 AN23|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,085|| align=right|3,99|| align=right|3,343||MBA||14. januar 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(46691)||1997 BK3|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,150|| align=right|1,41|| align=right|3,564||MBA||30. januar 1997||Sormano||P. Sicoli; V. Giuliani
|-
|46692 Taormina||1997 CW1|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,084|| align=right|7,99|| align=right|3,774||MBA||2. februar 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(46693)||1997 CK4|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,063|| align=right|7,49|| align=right|3,543||MBA||4. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46694)||1997 CS9|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,074|| align=right|6,91|| align=right|3,549||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46695)||1997 CX13|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,097|| align=right|5,55|| align=right|3,717||MBA||4. februar 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(46696)||1997 CF20|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,058|| align=right|6,29|| align=right|3,628||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46697)||1997 CM20|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|3,20|| align=right|3,720||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46698)||1997 CT25|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,154|| align=right|7,39|| align=right|3,408||MBA||13. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46699)||1997 CL26|| align=right|15,0|| align=right|2,387|| align=right|0,153|| align=right|5,11|| align=right|3,686||MBA||14. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46700)||1997 CK27|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,096|| align=right|5,49|| align=right|3,437||MBA||8. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(46701)||1997 CP29|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,063|| align=right|5,78|| align=right|3,612||MBA||7. februar 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|46702 Linapucci||1997 DX|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,140|| align=right|6,05|| align=right|3,477||MBA||28. februar 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(46703)||1997 EC|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,128|| align=right|6,49|| align=right|3,454||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46704)||1997 EL5|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,233|| align=right|2,47|| align=right|3,660||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46705)||1997 EE37|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,098|| align=right|5,02|| align=right|3,549||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46706)||1997 ET41|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,144|| align=right|1,90|| align=right|3,442||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46707)||1997 FH3|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,053|| align=right|7,68|| align=right|3,770||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46708)||1997 FP4|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,138|| align=right|2,16|| align=right|4,040||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46709)||1997 GU6|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,109|| align=right|8,09|| align=right|3,814||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46710)||1997 GB7|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,012|| align=right|3,31|| align=right|3,663||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46711)||1997 GW7|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,145|| align=right|3,42|| align=right|3,806||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46712)||1997 GY14|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,119|| align=right|7,23|| align=right|3,767||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46713)||1997 GO19|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,068|| align=right|1,40|| align=right|3,727||MBA||5. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46714)||1997 HF7|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,180|| align=right|1,47|| align=right|3,553||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46715)||1997 HE13|| align=right|14,8|| align=right|3,125|| align=right|0,144|| align=right|0,35|| align=right|5,523||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46716)||1997 NX|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,089|| align=right|14,99|| align=right|4,435||MBA||3. julij 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(46717)||1997 NY5|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,100|| align=right|6,40|| align=right|4,580||MBA||7. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46718)||1997 NK6|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,096|| align=right|7,44|| align=right|4,576||MBA||9. julij 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|46719 Plantade||1997 PJ|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,120|| align=right|7,26|| align=right|4,540||MBA||1. avgust 1997||Pises||Pises
|-
|(46720)||1997 PO4|| align=right|15,2|| align=right|2,991|| align=right|0,283|| align=right|3,67|| align=right|5,173||MBA||13. avgust 1997||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(46721)||1997 QW3|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,263|| align=right|1,26|| align=right|5,435||MBA||30. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|(46722)||1997 RA1|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,028|| align=right|8,85|| align=right|5,370||MBA||2. september 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(46723)||1997 RS2|| align=right|14,7|| align=right|3,084|| align=right|0,030|| align=right|7,66|| align=right|5,415||MBA||5. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(46724)||1997 SU7|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,116|| align=right|10,54|| align=right|5,622||MBA||23. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46725)||1997 SS13|| align=right|13,7|| align=right|2,999|| align=right|0,092|| align=right|9,35|| align=right|5,194||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46726)||1997 SA22|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,205|| align=right|4,54|| align=right|5,126||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46727)||1997 SN25|| align=right|13,2|| align=right|2,929|| align=right|0,097|| align=right|0,99|| align=right|5,012||MBA||30. september 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(46728)||1997 SJ29|| align=right|13,7|| align=right|2,956|| align=right|0,070|| align=right|9,31|| align=right|5,081||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46729)||1997 SJ31|| align=right|15,2|| align=right|3,039|| align=right|0,038|| align=right|0,71|| align=right|5,296||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46730)||1997 TY16|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,096|| align=right|16,95|| align=right|5,597||MBA||9. oktober 1997||Kleť||Klet
|-
|46731 Prieurblanc||1997 TB18|| align=right|13,4|| align=right|2,974|| align=right|0,088|| align=right|9,67|| align=right|5,128||MBA||4. oktober 1997||Hottviller||C. Demeautis; P. Buttani
|-
|(46732)||1997 TD19|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,102|| align=right|2,22|| align=right|5,052||MBA||8. oktober 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(46733)||1997 TA20|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,138|| align=right|4,66|| align=right|5,667||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46734)||1997 TL25|| align=right|13,1|| align=right|3,089|| align=right|0,100|| align=right|22,30|| align=right|5,429||MBA||9. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(46735)||1997 UG1|| align=right|13,4|| align=right|2,998|| align=right|0,079|| align=right|10,09|| align=right|5,191||MBA||21. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(46736)||1997 UD21|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,155|| align=right|4,69|| align=right|5,680||MBA||31. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|46737 Anpanman||1997 VO|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,129|| align=right|2,17|| align=right|5,633||MBA||1. november 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(46738)||1997 VF1|| align=right|13,5|| align=right|2,897|| align=right|0,300|| align=right|15,56|| align=right|4,931||MBA||1. november 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(46739)||1997 WH10|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,013|| align=right|3,02|| align=right|4,833||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46740)||1997 WQ14|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,162|| align=right|5,46|| align=right|3,447||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46741)||1997 WM15|| align=right|15,0|| align=right|3,151|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|5,593||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46742)||1997 WQ15|| align=right|15,0|| align=right|3,158|| align=right|0,179|| align=right|4,73|| align=right|5,611||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46743)||1997 WE36|| align=right|13,9|| align=right|3,240|| align=right|0,112|| align=right|5,80|| align=right|5,831||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46744)||1997 WP38|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,180|| align=right|0,82|| align=right|5,412||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46745)||1997 WK47|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,142|| align=right|3,88|| align=right|5,132||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46746)||1998 BX24|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,205|| align=right|5,48|| align=right|4,125||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46747)||1998 DF9|| align=right|16,0|| align=right|2,184|| align=right|0,064|| align=right|5,01|| align=right|3,226||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(46748)||1998 DN23|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,228|| align=right|2,58|| align=right|3,539||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(46749)||1998 DM33|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,238|| align=right|12,57|| align=right|4,329||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46750)||1998 EL14|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,245|| align=right|12,75|| align=right|4,309||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov